Almost Alice — музыкальный сборник по мотивам фильма Тима Бёртона «Алиса в Стране чудес»., издан в 2010 году.

Об альбоме 
Almost Alice вышел 2 марта 2010 года. 1 июня 2010 года iTunes выпустил deluxe-издание альбома. Главный сингл «Alice» Аврил Лавин играет во время финальных титрах фильма «Алиса в стране чудес» и является единственной песней из альбома, исполненной в фильме.. Следующими синглами стали песни «Tea Party» эстонской певицы Kerli и «Follow Me Down» группы 3OH!3 при участии Neon Hitch.

В диск также вошли песни с использованием цитат из книги «Алиса в Стране чудес», например «The Lobster Quadrille» (Franz Ferdinand) и «You Are Old, Father William» (They Might Be Giants) — обе — дословные воспроизведения стихотворений из произведения Льюиса Кэрролла. Песня «Very Good Advice» является кавер-версией песни из «Алисы в Стране чудес» Уолта Диснея.

Отзывы 
Уильям Ралман с сайта Allmusic большую часть своей рецензии посвятил песне «Alice», описав её как «типичный самоуверенный подростковый поп-рок»; песни «White Rabbit» и «Very Good Advice» были названы «диковинками» альбома; в целом, Ралман сделал вывод, что альбом больше всего подходит для подростков и представляет собой сборник «песен со школьного двора».

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Саундтреки 2010 года
Сборники 2010 года
Песни по мотивам «Алисы в Стране чудес»
Сборники на английском языке